Ришра́нш, Рішранш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 50 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 683,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Ришранш 
 Ришранш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ришранш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз